Darío Ubríaco (8 de Fevereiro de 1972) é um árbitro de futebol uruguaio.

Ligações externas 
 

Árbitros de futebol do Uruguai